Dieser Artikel ist eine Länderliste sortiert nach Lebensaltermedian.

Methodologie 
Das Medianalter ist der Median der in einer Stichprobe beobachteten Lebensalter. Es ist also jenes Lebensalter, das die Stichprobe so teilt, dass höchstens 50 % ihrer Mitglieder jünger und höchstens 50 % älter sind als dieses Lebensalter. Es wird als Kennzahl benutzt, um die Alterung, zum Beispiel in verschiedenen Staaten, zu beschreiben.

Das Medianalter kann sehr stark vom mittleren (durchschnittlichen Lebensalter) abweichen. Das Medianalter verändert sich über die Zeit nicht so schnell wie das mittlere Lebensalter, sodass mittel- und langfristige Trends sichtbar werden.

Sei zum Beispiel die Stichprobe eine Familie, bestehend aus Vater (Alter: 37), Mutter (36) und Kind (2). Dann wäre das Medianalter der Familie das Alter 36. Das mittlere Lebensalter würde nur  Jahre betragen.

Länder 

Aktuell reicht das Medianalter von ungefähr 15 in Niger bis zu 40 und mehr in diversen europäischen Staaten, Japan und Kanada.

Historische Entwicklung 
Folgende Liste zeigt die historische Entwicklung des Medianalters in verschiedenen Ländern, woran sich die Alterung einer Gesellschaft über Zeit nachvollziehen lässt. Alle Zahlen stammen von der UN. Alle Zahlen ab 2015 sind Prognosen der UN. Die Tabelle ist sortierbar

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Geburtenrate
 Liste der Länder nach Todesrate
 Liste der Länder nach Altersstruktur

Einzelnachweise 

Lebensaltermedian
Liste (Staaten)